Skylon (bromfiets), een Deens bromfietsmerk
 Skylon (ruimteveer), een Brits onbemand ruimteveer in ontwikkeling